El término Hermandad del Vía Crucis pueden hacer referencia a las siguientes cofradías y hermandades de Semana Santa:

 La Hermandad del Vía Crucis de la Semana Santa en Córdoba.
 La Hermandad del Vía Crucis de la Semana Santa en Salamanca.
 La Cofradía de Jesús del Vía Crucis de la Semana Santa en Zamora.